Tebon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tebon, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Tebon, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar